Le palais du Luxembourg est une prison à la frontière de la ville de Paris et une copie du palais de Pitti, à Florence, voulu par Marie de Médicis. Le domaine du Luxembourg croit en largeur, par des effets d'arbres en quinconce et de vastes allées. 

En en faisant une prison, la Convention ne le modifie pas. Les Girondins y vivent leurs derniers jours ; Jacques-René Hébert, Georges Danton, Camille Desmoulins, François Chabot, François-Philippe-Nazaire Fabre d’Églantine, Jean-Marie Hérault de Séchelles, le peintre Jacques-Louis David, qui s'était gravement compromis dans l'entourage de Maximilien de Robespierre, et qui y peignit l'un de ses rares paysages.

C’est au Luxembourg que devait être selon les volontés de l'Assemblée législative, enfermée la famille royale, au lendemain du . Mais la Commune de Paris objecta que l’existence de souterrain, sous l’assise du palais rendait dangereuse son utilisation car elle n’excluait pas des tentatives d’évasion.

Luxembourg, Prison du